Liberty (signifiant « liberté » en anglais) peut faire référence à :

Arts et littérature 

 Liberty, un magazine sur la défense de la liberté religieuse
 Liberty, un périodique anarchiste américain du 
 Liberty, un hebdomadaire américain créé en 1924 et disparu en 1950
 Liberty (2000-2006), un éditeur de traductions de textes anti-autoritaires (dont anarchistes et libertaires)
 Liberty, premier titre français du Rêve américain, un comics de Frank Miller (scénario) et Dave Gibbons (dessin).
 L'Orfèvrerie Liberty, est une marque d'Orfèvrerie Française.
 Le Stile Liberty, l'Art nouveau italien.
 Next Liberty, théâtre pour la jeunesse de Graz dont le nom fut inspiré par la Statue de la Liberté

Musique 
 Liberty Records, label discographique  américain  fondé en 1955.
 Liberty, album de Duran Duran.

Commerce / affaires 
 Liberty, un magasin du centre de Londres fondé en 1875.
 L'Orfèvrerie Liberty, une orfèvrerie, fabricant-restaurateur d’articles d’orfèvrerie et d’arts de la table en métaux précieux.
 Coffret Liberty, une marque de cadeaux d'entreprise.
 Jeep Liberty est le nom donné en Amérique du Nord pour un véhicule tout-terrain SUV du constructeur Jeep.
 Liberty Global, un groupe de câblo-opérateur.

Militaire / aérospatial 

 Liberty
« Liberty » peut faire référence à divers matériels commandés par le gouvernement des États-Unis auprès des industriels américains au titre de l'effort de guerre pendant les deux conflits mondiaux :
 Liberty Truck, camion militaire américain de la Première Guerre mondiale
 Liberty L-12, moteur d'avions américain de la Première Guerre mondiale
 Liberty ship, les cargos américains construits lors de la Seconde Guerre mondiale
 Liberty, un lanceur spatial 
 , ancienne division territoriale en Angleterre.
 Incident de l'USS Liberty

Toponyme 

 Liberty Island, la petite île sur laquelle est érigée la Statue de la Liberté ;
 Liberty, une ville de Caroline du Nord ;
 Liberty, un village de l'Illinois ;
 Liberty, une ville de l'Indiana ;
 Liberty, une municipalité du Kansas ;
 Liberty, une ville du Kentucky ;
 Liberty, une ville du Maine ;
 Liberty, une ville du Mississippi ;
 Liberty, une ville du Missouri ;
 Liberty, une ville située dans l'État de New York ;
 Liberty, un village situé dans l'État de New York ;
 Liberty, ville située en Oklahoma ;
 Liberty, census-designated place située en Oklahoma ;
 Liberty, un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie.
 Liberty, un borough du comté de Tioga, en Pennsylvanie.
 Liberty, une ville du Texas ;
 Liberty, une ville du Tennessee ;
 Liberty, census-designated place située en Utah ;
 le Liberty Cap est un sommet de Californie.

Voir aussi 
 , plusieurs villes américaines.
 , plusieurs comtés des États-Unis.
 , plusieurs townships des États-Unis.
 , plusieurs parcs aux États-Unis.

Agriculture 
 Liberty, un cultivar de pommier domestique.
 Liberty, un herbicide produit par le groupe Bayer, dont le composé actif est le glufosinate ammonium.

Autres 
 Le liberty, un motif utilisé dans l'habillement et composé de multitude de fleurs de couleurs, utilisé aujourd'hui par certaines chaînes de magasins d'habillement haut de gamme.
 Liberty, le yacht defender américain lors de la Coupe de l'America (America's Cup) en 1983
 Université Liberty (en anglais : Liberty University), université privée américaine, chrétienne évangélique baptiste située à Lynchburg dans l'État de Virginie.

Voir aussi 
 , plusieurs navires de l'US Navy.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre